Wessolly ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica-Bianca Wessolly (* 1996), deutsche Leichtathletin
 Lothar Wessolly, deutscher Ingenieur und Sachbuchautor